CWL, sigle composé des trois lettres C, W et L, peut faire référence à :
 Chocolate Way of Life, une façon de vivre adoptée inconsciemment par une grande majorité de gens ;
 Compagnie des wagons-lits ;
 Call of Duty World League.

CWL est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cardiff, au Pays de Galles, au Royaume-Uni, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports